Andromeda kan syfta på:

Andromeda (1620) – ett skepp i svenska flottan sjösatt 1620
Andromeda (1659) – ett skepp i svenska flottan sjösatt 1659